Hoedus intervient dans les noms traditionnels de deux étoiles :
 ζ Aurigae, également appelée Hoedus I
 η Aurigae, également appelée Hoedus II